5 miejscowości w Polsce: 
 Gronówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Gronówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo 
 Gronówko – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Mrągowo 
 Gronówko – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Lipno 
 Gronówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Ińsko

Zobacz też: Gronowo